

Astronomia 
Stargate – asterismo visibile nella costellazione del Corvo

Fantascienza 
Stargate – dispositivo alieno immaginario che collega vari mondi nell'universo
Stargate – media franchise derivato da film, serie tv, fumetti, libri, giochi, ecc.

Cinema 
Stargate – primo film dell'universo Stargate
Stargate: L'arca della verità – secondo film dell'universo Stargate, seguito della serie Stargate SG1
Stargate: Continuum – terzo film dell'universo Stargate, seguito di Stargate: L'arca della verità
Figli degli dei (Stargate SG-1) – quarto film dell'universo Stargate, doppio episodio pilota della serie Stargate SG1

Serie televisive 
Stargate SG-1 – prima serie televisiva ispirata al film
Stargate Atlantis – seconda serie televisiva, spin-off di Stargate SG-1
Stargate Universe – terza serie televisiva, spin-off di Stargate SG-1
Stargate Infinity – spin-off animato della serie Stargate SG-1

Giochi e videogiochi 
Stargate – videogioco arcade del 1981 prodotto dalla Williams Electronics e successivi port per Atari 2600
Stargate Worlds – videogioco di genere MMORPG basato su Stargate SG-1 e Stargate Atlantis
Stargate TCG – gioco di carte collezionabili basato sulla serie televisiva Stargate SG-1
Stargate Command Online – gioco di ruolo play by chat con ambientazione Stargate SG-1

Altro
Stargate Origins – web-serie, prequel/spin-off di Stargate
Stargate - Linea di confine – programma televisivo italiano di divulgazione pseudoscientifica
Stargate – gruppo di produttori musicali norvegesi
Stanozololo, o stargate – derivato sintetico del testosterone